Il doppio del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Óscar Ortiz che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Nicolás Pereira 7-5, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Óscar Ortiz (Campioni)
 Jean-Philippe Fleurian /  Nicolás Pereira (finale)

 Patricio Arnold /  Juan-Carlos Bianchi (primo turno)
 David DiLucia /  Leonardo Lavalle (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rio de Janeiro Challenger 1995